Vakuum pumpa se može odnositi na:
 Vakuum pumpa
 Aspirator (pumpa)
 Titanijumska sublimaciona pumpa